gromada Jaworzyna Śląska (1954), powiat świdnicki
 gromada Jaworzyna Śląska (1961–1972), powiat świdnicki
także:
 gromada Jaworzynka, powiat cieszyński
 gromada Dachnów (1977-81 Jaworzyna), powiat lubaczowski